Фёдор Бондаре́нко:
 Бондаренко, Фёдор Михайлович (1919—1973) — советский военачальник.
 Бондаренко, Фёдор Пименович (1903—1961) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Театральный режиссёр, актёр.